Jacques Vaché, 1895-1919, écrivain et dessinateur français
 Warren Vaché, né en 1951, trompettiste de jazz américain

Homonymie de patronyme